Het wereldkampioenschap superbike van Jerez 2013 was de veertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2013. De races werden verreden op 20 oktober 2013 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Tom Sykes werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een derde plaats in de eerste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrenten Eugene Laverty en Sylvain Guintoli voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2013
Jerez